plantenkweekmethode, zie hydrocultuur
vis- en schaaldierenkweekmethode, zie aquacultuur